Cuz I Love You — третий студийный альбом американской певицы Лиззо. Релиз состоялся 19 апреля 2019 года на лейбле Atlantic Records. В поддержку альбома было выпущено два сингла: «Juice» и «Tempo». В делюкс-версию альбома вошла вышедшая в 2017 году и возглавившая в 2019 году Billboard Hot 100 песня «Truth Hurts».

Альбом добрался до 4 строчки в чарте Billboard 200 и получил золотую сертификацию от RIAA.

Пластинка была признана лучшим альбомом года на премии Soul Train Music Awards. Также была номинирована на премии People's Choice Awards и «BET Hip Hop Awards» как альбом года, помимо этого  она получила номинации на премию «Грэмми» как лучший альбом года и как лучший современный урбан-альбом.

Список композиций

Примечания

Ссылки 

Альбомы Лиззо
Альбомы Atlantic Records